Woronky (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 1200 Einwohnern (2001). 

Das erstmals im späten 16. Jahrhundert schriftlich erwähnte Dorf liegt auf einer Höhe von  am Ufer der Mnoha (), einem 59 km langen, linken Nebenfluss des Udaj, 11 km südöstlich vom Rajonzentrum Tschornuchy und 165 km nordwestlich vom Oblastzentrum Poltawa. Durch das Dorf verläuft die Territorialstraße T–17–14.

Woronky war bis August 2018 das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Tschornuchy, zu der noch die Dörfer
Hajky (, ) mit 3 Einwohnern, 
Jazjukowe (, ) mit 1. Einwohner, 
Krasne (, ) mit etwa 240 Einwohnern, 
Nowa Dibrowa (, ) mit etwa 100 Einwohnern und 
Pisnyky (, ) mit etwa 460 Einwohnern gehörten. Seitdem ist die Gemeinde von Woronky Bestandteil der Siedlungsgemeinde Tschornuchy ().

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Hryhorij Markewytsch (1849–1923), Schriftsteller, Volkskundler, Journalist und Herausgeber
 Alexei Dmitrijewitsch Pereljot (, ukrainisch ; 14. Januar 1914 – 11. Mai 1953), sowjetischer Testpilot für Militärflugzeuge von Tupolew im Zweiten Weltkrieg (Tu-4, Tu-10, Tu-16, Tu-85, Tu-95/1). Held der Sowjetunion und Leninpreisträger.

Weblinks 

 Webseite der Landratsgemeinde auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Tschornuchy
Ersterwähnung im 16. Jahrhundert